Freie Gewerkschaften steht für:

 Freie Gewerkschaften (Deutschland) 
 Freie Gewerkschaften (Sozialismus)
 Freie Gewerkschaften (Österreich)